Giovanni Scoto Eriugena
Giovanni Duns Scoto